

Codici 
 ZL – codice vettore IATA di Regional Express
 ZL – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Zlín (Repubblica Ceca)

Altro 
 zl – simbolo dello zeptolitro
 Zl – simbolo dello zettalitro
 zł – simbolo dello Złoty polacco, valuta polacca
 ZL – targa automobilistica di Zlín (Repubblica Ceca)